

Населені пункти та їхні частини

 Ґощино — село в гміні Старожреби Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґощино — село в гміні Крокова Пуцького повіту Поморського воєводства
 Ґощино — осада в гміні Дембниця-Кашубська Слупського повіту Поморського воєводства

Примітки